French Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 French Creek Township (Iowa)
 French Creek Township (Pennsylvania)